Benifairó de la Valldigna, municipi de la Safor
 Benifairó de les Valls, municipi del Camp de Morvedre